Деми́довичский сельсове́т () — административная единица на территории Дзержинского района Минской области Беларуси. Административный центр — агрогородок Дворище, ранее функции административного центра выполняла деревня Юцки (которая располагается рядом с деревней Демидовичи, отсюда и название сельсовета).

Географическая характеристика 
Площадь территории Демидовичского сельсовета составляет 111,1 км², сельсовет географически располагается в северной части Дзержинского района Минской области. На востоке проходит административная граница сельсовета с Путчинским сельсоветом, на юге — с Дзержинским, Фанипольским сельсоветами. На севере Демидовичский сельсовет граничит с Хатежинским и Щомыслицким сельсоветами соседнего Минского района. Расстояние от административного центра Демидовиччины до районного центра составляет 21 километр.

Бо́льшая часть территории сельсовета лежит в пределах Минской возвышенности — наиболее высокой частью на юго-западе Белорусской гряды. Средняя высота составляет 200—300 м, недалеко, на территории соседнего Путчинского сельсовета расположена максимальная высота 345 м (гора Дзержинская — высшая точка Белоруссии). По территории Демидовиччины протекает река Уса (Усса), являющаяся притоком Немана (а фактически — её верхним течением). Также по территории сельсовета протекает множество притоков Усы — Славка, Юнцевка, Черниковка, Вязенская. Практически вся территория представляет собою пахотные и сельскохозяйственные земли, густой лесной покров на территории сельсовета практически отсутствует.

История 
До образования в 1924 году сельсовета, его территория входила в состав Койдановской и частично Старосельской волостей Минского уезда Минской губернии. Волости принадлежали графам Чапским, а до них — Радзивиллам, существовали также имения Новосады, Плашево и другие, которые принадлежали отдельным помещикам. До второго раздела Речи Посполитой в 1793 году волости и имения входили в состав Минского повета Минского воеводства, затем находились в составе Российской империи.

С 9 марта 1918 года в составе провозглашённой Белорусской Народной Республики, однако фактически селения находились под контролем германской военной администрации. С 1 января 1919 года в составе Советской Социалистической Республики Белоруссия, а с 27 февраля того же года в составе Литовско-Белорусской ССР, во время советско-польской войны, с июля 1919 года по июль 1920 года, селения Демидовиччины были оккупированы польскими войсками и административно подчинялись Минскому округу Гражданского управления восточных земель. После 1920 года под управлением Койдановского местечкового Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

20 августа 1924 года создан Байдаковский сельсовет в составе Койдановского района Минской округа, который 29 октября того же года был переименован в Ледницкий. 21 августа 1925 года сельсовет получил название Байдацкий. 15 марта 1932 года район реорганизован в Койдановский национальный польский район. 23 марта 1932 года сельсовет был реорганизован в Сталинский польский национальный сельсовет, а 29 июня 1932 года район переименован в Дзержинский. Однако, уже 14 мая 1936 года Сталинскому сельсовету был возвращён прежний статус белорусского сельсовета. 31 июля 1937 года район упразднен, сельсовет присоединен к Заславскому району. 4 февраля 1939 года сельсовет передан восстановленному Дзержинскому району. 

Во время немецко-фашистской оккупации, территория сельсовета была подчинена крайсгебиту Минск-ланд гауптгебита Минск (с 1 сентября 1941 года) генерального округа Белорутения рейхскомиссариата Остланд. От захватчиков территория была освобождена 6—7 июля 1944 года.

16 июля 1954 года был образован Вертниковский сельсовет в составе Дзержинского района, куда вошли упразднённые Новосадский и Нарейковский сельсоветы. 8 апреля 1957 года Вертниковский сельсовет был упразднён, часть населённых пунктов перешла в состав Путчинского сельсовета, другая часть, вместе с населёнными пунктами упразднённого Сталинского сельсовета вошла в состав нового Демидовичского сельсовета с центром в деревне Юцки.

Состав сельсовета

Население 

Численность населения составляет 1 843 человек (на 1 января 2022 года). В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, количество жителей увеличилось на 103 человека (+5,92 %). Население Демидовичского сельсовета при этом составляет лишь 2,5 % от численности населения всего Дзержинского района, по количеству жителей сельсовет занимает последнее место среди других сельсоветов и приравненных к ним городов районного подчинения.

Экономика 
На территории Демидовичского сельсовета располагаются следующие сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства:
 МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи»;
 РСДУП «Путчино»;
 КХ «7 Августа» (растениеводство);
 КХ «АГРАН» (овощеводство);
 КФХ «Агроусадьба Русаки» (овощеводство);
 ФХ «Королевская бульбачка»;
 КХ «Крука А.Н.» (растениеводство);
 КФХ «ЛЕСДАР» (растениеводство);
 КХ «Юхновича П.М.» (свиноводство);

Примечания

Источники 
 Населеныя пункты Дзяржынскага раёна // Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Дзяржынскага раёна / рэд. илл. Л. М. Дробовичі інш.; ред.-кор. А. И. Волохович. — Мн.: БелТА, 2004.— С. 19.
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 8, кн. 2. Мінская вобласць / Редколлегия: Т. У. Белова (директор) и др. — Минск: БелЭн, 2011. — 464 с.: іл. ISBN 978-985-11-0554-6. С. 8, 79

Сельсоветы Дзержинского района (Минская область)